Manhã
Ou ainda:
Manhã (álbum) - do grupo de rap Pentágono
SBT Manhã - telejornal

Desambiguação